Agesander kan syfta på:

 Agesander från Rhodos (000-talet), grekisk konstnär
 Agesander (djur) – ett släkte gräshoppor Agesander ruficornis